Coswig kan syfta på:

 Coswig (Anhalt) – stad vid floden Elbe i Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt, mellan städerna Dessau-Rosslau och Wittenberg
 Coswig (Sachsen) – stad vid floden Elbe i Landkreis Meissen, Sachsen, nordväst om Dresden